Морамбе́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Рамрюпт. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10257.

Коммуна расположена приблизительно в 155 км к востоку от Парижа, в 55 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 30 км к северо-востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 48 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 29 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 24 были экономически активными, 5 — неактивными (показатель активности — 82,8 %, в 1999 году было 72,7 %). Из 24 активных работали 17 человек (12 мужчин и 5 женщин), безработных было 7 (2 мужчины и 5 женщин). Среди 5 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 1 — пенсионером, 1 был неактивным по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об